Маргерита Гонзага (, * 1562 в Рим, + 14 юни 1618 в Гвастала) от род Гонзага е чрез женитба херцогиня на Сабионета (1587–1591).
 
Тя е дъщеря на Чезаре I Гонзага, граф на Гуастала и херцог на Амалфи и на съпругата му Камила Боромео, сестра на Карло Боромео и племенница на папа Пий VI. Сестра е на Феранте II Гонзага, херцог на Гуастала и на Амалфи.

Маргерита Гонзага e омъжена 1582 г. за Веспасиано I Гонзага Колона (* 6 декември 1531 във Фонди; † 26 или 27 февруари 1591 в Сабионета), херцог на Сабионета близо до Мантуа. Тя е третата му съпруга. Бракът е бездетен. През 1590 г. в Сабионета е създаден театърът Teatro Olimpico или Teatro all'antica.

Източници 

 Giuseppe Amadei e Ercolano Marani, I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras, Mantova, 1980
 Alessandro Lisca, Vita di Vespasiano Gonzaga Duca di Sabbioneta etc Margherita Gonzaga, Sabbioneta

Външни препратки 
 Gonzaga 3, genealogy.euweb.cz

Гонзага
Жени
Италианска аристокрация
Италианки